Juan Boselli ist der Name folgender Personen:

* Juan Boselli (Fußballspieler, 1994) (Juan Martín Boselli Duque; * 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Juan Manuel Boselli (Juan Manuel Boselli Graf; * 1999), uruguayischer Fußballspieler